All Is One — пятый студийный альбом израильской ориентал-метал-группы Orphaned Land.

Список композиций

Над альбомом работали

Участники группы 
 Kobi Farhi — Vocals (lead), Vocals (backing), Vocals (choirs), Chants, Narration
 Yossi Sassi — Guitars, Guitars (acoustic), Oud, Saz, Chumbush, Bouzouki
 Chen Balbus — Guitars, Bouzouki, Piano, Xylophone, Vocals (backing)
 Uri Zelcha — Bass, Bass (acoustic), Bass (fretless)
 Matan Shmuely — Drums, Percussion

Приглашённые музыканты 
 Sharar Amram — Vocals (on «Ya Benaye»)
 Elram Amrar — Vocals (on «Ya Benaye»)
 Vuslat Koçak — Vocals (choirs)
 Nalan Tarhan — Vocals (choirs)
 Yaara Unger — Vocals (alto)
 Noa Stav — Vocals (alto)
 Sigal Yaary — Vocals (alto)
 Mira Awad — Vocals (female)
 Shani Reiter — Vocals (alto)
 Boaz Brill — Vocals (tenor)
 Gilad Mills — Vocals (tenor)
 Yoav Simhoni — Vocals (tenor)
 Yotam Gigi — Vocals (tenor)
 Ofer Beit Halachmi — Vocals (tenor)
 Itzhak Ventura — Flute
 Morgan Magal — Piano
 Noam Ben-Hillel — Vocals (tenor)
 Salih Kemanci — Violin
 Umut Şenyaylar — Violin
 Judit Blanka Deák — Vocals (soprano)
 Levent Düzağar — Violin
 Gali Paz — Vocals (soprano)
 Karine Vartsky Volk — Vocals (soprano)
 Eyal Comforti — Vocals (bass)
 Tanya Drubetskaya — Vocals (soprano)
 Eszter Halász — Vocals (soprano)
 Itai Kollmann — Vocals (bass)
 Tuncay Düzağar — Violin
 Michal Kerer — Vocals (soprano)
 Sivan Trajtenberg-Mills — Vocals (soprano)
 Cem Olgun — Violin
 Yael Oren — Vocals (alto)
 Yael Abady — Vocals (alto)
 Itay Regev — Vocals (bass)
 Şaban Gölge — Violin
 Ugurcan Sesler — Cello
 Ariel Davis — Vocals (bass)
 David Morgenstern — Vocals (bass)
 Nate Silverman — Vocals (bass)
 Tarkan Bergamalı — Viola
 Roei Fridman — Percussion
 Mumin Sesler — Qannun

Прочие 
 Kobi Aflalo — Music («Let the Truce Be Known»)
 Johan Ornborg — Producer, Recording
 Yonatan Kossov — Recording
 Ofri Tamim — Engineering (assistant)
 Idan Amsalem — Recording
 Yilmaz Karayalim — Recording
 Evren Arkman — Recording
 Yehuda Poliker — Music, Lyrics («Shama’im»)
 Valnoir — Cover art, Artwork, Design
 Jens Bogren — Mixing, Mastering
 Ami Bornstein — Photography

Примечания 

Альбомы Orphaned Land
Альбомы Century Media Records